Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui se déroule du 30 août au 13 septembre.

Faits marquants 
 Cette édition de l'US Open est, à l'instar des Internationaux de France 2010, perturbée par plusieurs forfaits importants, dont ceux du tenant du titre Juan Martín del Potro, du  français Jo-Wilfried Tsonga, de la  mondiale et triple vainqueur de l'épreuve Serena Williams, ainsi que de la Belge et quinzième joueuse mondiale Justine Henin.
 Vainqueur cinq fois de l'US Open, Roger Federer a été éliminé en demi-finale par Novak Djokovic. C'est la première fois depuis 2003 qu'il n'est pas en finale de ce tournoi. À noter également qu'il n'avait jamais encore été battu par le Serbe à l'US Open.
 En remportant le titre, Rafael Nadal devient le septième joueur de l'histoire à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem en simple au cours de sa carrière. C'est la première fois depuis le Grand Chelem réalisé par Rod Laver en 1969 qu'un joueur parvient à s'imposer dans trois majeurs consécutifs la même année. Il réalise ainsi un Petit Chelem.
 En considérant ses retraits de 2006 à 2008, Kim Clijsters aligne un troisième succès de rang à l'US Open et avec ses 21 matchs gagnés de suite, elle est la deuxième joueuse auteur de la plus longue série de victoires consécutives dans le tournoi derrière Chris Evert (auteur d'une série de 31 matchs et 4 tournois gagnés de suite entre 1975 et 1979).
 La Belge devient la maman la plus titrée de l'histoire du tournoi, devançant Margaret Smith Court avec un titre.
 Elle devient la première joueuse invitée (wild card) à gagner un tournoi du Grand Chelem, et la deuxième de l'histoire du tennis après Goran Ivanišević à Wimbledon en 2001.
 La finale WTA est la finale la plus rapide du tournoi (59 minutes) depuis 1980, année de l'installation du chronométrage. En termes de jeux (6-2, 6-1), c'est la plus expéditive depuis 1928.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2010
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en août 2010
Tennis en septembre 2010